Kostulski ist der Familienname von:

 Roland Kostulski (* 1953), deutscher Ruderer 
 Sigismund Kostulski (* 1937), deutscher Leichtathlet